Schnapper steht für:

 eine Familie der Barschverwandten, siehe Schnapper
 die umgangssprachliche Bezeichnung für eine Schlossfalle
 den Verschluss eines Karabinerhakens
 Schnapper Island, ein Stadtteil von Canada Bay City

Schnapper ist der Familienname folgender Personen:

 Dominique Schnapper (* 1934), französische Soziologin und Mitglied des französischen Verfassungsrates
 Gottlieb Schnapper-Arndt (1846–1904), deutscher Privatgelehrter und Dozent für Statistik
 Immanuel Schnapper (1873–1961), ein deutscher evangelischer Theologe und Lehrer
 Familie Schnapper von Wimsbach, österreichische Bankiersfamilie im 19. Jahrhundert